The
Velika nagrada Španije 2002 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 28. aprila 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:16,364
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,690
| +0,326
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:17,277
| +0,913
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:17,425
| +1,081
|-
! 5
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,519
| +1,155
|-
! 6
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:17,638
| +1,274
|-
! 7
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,662
| +1,298
|-
! 8
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:17,851
| +1,487
|-
! 9
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:17,929
| +1,565
|-
! 10
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:18,121
| +1,757
|-
! 11
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:18,139
| +1,775
|-
! 12
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:18,291
| +1,927
|-
! 13
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:18,472
| +2,108
|-
! 14
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:18,515
| +2,151
|-
! 15
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:18,847
| +2,683
|-
! 16
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:18,885
| +2,521
|-
! 17
| 24
|  Mika Salo 
| Toyota
| 1:18,897
| +2,533
|-
! 18
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:19,002
| +2,638
|-
! 19
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:19,025
| +2,661
|-
! 20
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:19,802
| +3,438
|-
! 21
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:21,415
| +5,151
|-
! 22
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| brez časa
|
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| 1:30:29,981
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 65
| + 35,630 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| + 42,623 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 65
| + 1:06,697
| 8
| 3
|-
! 5
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 65
| + 1:18,973
| 11
| 2
|-
! 6
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 65
| + 1:20,430
| 10
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 64
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 64
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 64
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 63
| Motor
| 9
|  
|-
! 11
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 63
| Motor
| 3
|  
|-
! 12
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 60
| Hidravlika
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 43
| Izp. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 41
| Hidravlika
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 40
| Hidravlika
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 10
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 5
| Hidravlika
| 12
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 4
| Zadnje krilce
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 2
| Zavrten
| 16
|  
|-
! DNS
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| -
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! DNS
| 22
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| -
| Varnost
| 20
|  
|-
! DNS
| 23
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| -
| Varnost
| 21
|  
|}

Opombe 
Minardi se je zaradi težave s krilci umaknil z dirke.

Formula 1 sezona 2002
2002